Mäkäräsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mäkäräsaari (ö i Norra Savolax), 
 Mäkäräsaari (ö i Lappland, Rovaniemi), 
 Mäkäräsaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi), 

Robotskapade Finlandförgreningar